10-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 17 клубов.

Чемпионский титул защищал «Женис» (Астана). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «ЦСКА-Кайрат» и «Жигер», вместо них сыграли «Актобе-Ленто», «Мангыстау» и «Атырау».

Регламент 
Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате составило 17. Команды, занявшие 13-17 места вылетали в Первую лигу.

Определение мест в случае равенства очков 
В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей;
 Жребий.

Участие команд в еврокубках 
По итогам чемпионата команда, занявшая первое место получала право участия в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2002/2003.

Серебряный призёр чемпионата и обладатель Кубка Казахстана 2001 — получали право участия в Кубке УЕФА сезона 2002/2003.

Участники 
Участниками чемпионата Казахстана стали 17 клубов. Одной командой были представлены Актау, Актобе, Алма-Ата, Астана, Атырау, Тараз, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент и Экибастуз.

Изменения 
По итогам сезона-2000 Высшую лигу покинули:

 «ЦСКА-Кайрат» (Алма-Ата) — 9-е место (объединился с ФК «СОПФК Кайрат»)
 «Жигер» (Шымкент) — 15-е место (объединился с ФК «Томирис»)

По итогам Первой лиги 2000 года в Высшую лигу перешли:

 «Актобе-Ленто» (Актобе) — 1-е место (3 сезона спустя)
 «Мангыстау» (Актау) — 2-е место (4 сезона спустя)
 «Атырау» (Атырау) — 4-е место (впервые)

Решением федерации футбола место в Высшей лиге сохранили:

 «Экибастузец-НК» (Экибастуз) — 16-е место (формально объединился с астанинским клубом «Наша Кампания», который занял 3-е место в Первой лиги)

География соревнований

Итоговая таблица 

* «Кайрат» стал участником Кубка УЕФА как победитель Кубка Казахстана 2001

Результаты матчей 

* Курсивом выделены технические результаты

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 2001 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 2001 на сайте FootballFacts.ru

2001
Футбол в Азии в 2001 году